Склад збірної Словаччини на чемпіонаті світу 2010 року 

Докладніше...<noinclude>

Словаччина
С 2010